

Botanica
 Zea – genere di piante

Codici
 zea – codice ISO 639-3 della lingua zelandese

Geografia
 Grecia
 Zea – altro nome di Ceo, isola delle Cicladi
 Porto di Zea – porto del Pireo
 Venezuela
 Zea – comune del Venezuela

Persone
 Leopoldo Zea – filosofo messicano
 Natalie Zea – attrice statunitense
 Ecate – Dea greca conosciuta anche come Zea